Марсе́ло Родри́гес (, 22 июля 1962, Каракас) — венесуэльский актёр, певец, журналист и комментатор рестлинга.

Является испаноязычным комментатором WWE.

Биография 
Марсело Антонио Родригес Лапреа () родился в Каракасе 22 июля 1962 года. Окончил Центральный Университет Венесуэлы (UCV) по специальности «журналистика». Также изучал актёрское мастерство в Национальной Школе Театра Венесуэлы. Кроме того изучал музыкальный театр в Нью-Йорке. С 1981 выступает как певец. В 80-е годы — актёр Национальной Театральной Компании Венесуэлы. В 1986 году дебютировал на ТВ в теленовелле «Cristal» (RCTV). С 1989 и до середины 90-х годов работал на «Веневисьон». В конце 90-х годов переехал в США (Нью-Йорк), где работал как актёр дубляжа, играет на Бродвее, а также комментирует состязания по рестлингу для испаноязычной аудитории. Разведён, есть сын.

Фильмография 
 «Morena Clara» (1995)
 «Cara Sucia» (1992)
 «Ines Duarte, Secretaria» (1991)
 «La Revancha» (1989)
 «Senora» (1988)
 «Cristal» (1986)

Ссылки 
 
 Официальный сайт актёра
 
 
 

Актёры Венесуэлы
Комментаторы реслинга
Сотрудники WWE